Huitoto (pleme), glavno pleme porodice Huitotoan nastanjeno u zapadnom bazenu Amazone u jugoistočnoj Kolumbiji i susjednom sjevernom Peruu
 Huitoto (jezična porodica)
 Huitoto (rijeka), rijeka u Kolumbiji, pritoka rijeke Yarí